Søholt kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Søholt (Alderslyst Sogn) – en bebyggelse i Alderslyst Sogn
 Søholt (Krønge Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Krønge Sogn
 Søholt (Torslev Sogn) – en bebyggelse i Torslev Sogn
 Søholt (Vester Vandet Sogn) – en bebyggelse i Vester Vandet Sogn
 Søholt (Vesterkær Sogn) – en bebyggelse i Vesterkær Sogn